Я́ков Дани́лович Розента́ль (по прозвищу «Борода»; 1893 — 20 мая 1966) — директор ресторанов Дома Герцена, прототип Арчибальда Арчибальдовича в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Биография 
Родился в Москве в 1893 году. Окончил реальное училище.

В Первую мировую войну Розенталь был интендантским офицером, затем работал в Киеве, в Москву перебрался в конце 1921 года, в одно время с Булгаковым.

В 1925—1931 годах был директором ресторанов Дома Герцена, Дома Союза писателей и Дома печати. Впоследствии стал управляющим ресторана Клуба театральных работников.

О нём сохранились воспоминания как об «энтузиасте заведения», «любимце всех муз».

Леонид Утёсов о нём писал:

«Он не только знал весь театральный мир, но и вкусы каждого, умел внушить, что здесь именно отдыхают, а не работают на реализацию плана по винам и закускам. Это — начиная с конца  Но и в 60-х элегантная фигура Бороды была знакома посетителям ВТО: в последние годы жизни он работал там и был доброй душой дома».

А знаменитый «Домовой» — директор Центрального Дома литераторов Борис Филиппов — писал:

«Он имел внушительный рост, представительную внешность, густую чёрную ассирийскую конусом большую, по грудь, бороду. Розенталь был не просто администратором и кулинаром-виртуозом, в совершенстве знающим ресторанное дело, но и радушным хозяином, создавшим особый уют и домашнюю интимность в своем заведении».

Упоминается он и в книге Эдуарда Хруцкого «Проходные дворы»:

«Именно от «Центрального», минуя памятник Пушкину, и текла шумная, нарядная человеческая река. На берегах её помещался замечательный ресторан ВТО, где царил знаменитый мэтр, с которого Михаил Афанасьевич Булгаков писал своего Арчибальда Арчибальдовича. Называли его двумя кличками: официальной — «Борода» и второй, пожалованной ему Юрием Карловичем Олешей, — «Жопа в кустах». На какую он откликался охотнее, не знаю».

Яков Розенталь умер 20 мая 1966 года. Похоронен в Москве на 2-м участке Введенского кладбища.

Примечания

Ссылки 
 «Себя, как в зеркале в нём вижу…»
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Прототипы персонажей произведений Михаила Булгакова
Похороненные на Введенском кладбище